Toli peut désigner :
 le toli, langue gbe parlée au Bénin ;
 le toli, un miroir rituel rond, utilisé pour les pratiques chamaniques ;
 Toli Koltuniewicz, un ancien joueur australien de basket-ball.

Toponymie 

 le Xian de Toli, un district administratif de la région autonome du Xinjiang en Chine ;
 Toli, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district d'Achham ;
 Toli, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Dailekh.